Sonoda  ist der Familienname folgender Personen:

 Eici Sonoda (1958–2015), deutsch-japanischer Maler
 Hiroyuki Sonoda (1942–2018), japanischer Politiker
 Isamu Sonoda (* 1946), japanischer Judoka
 Jun Sonoda (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Keigo Sonoda (* 1990), japanischer Badmintonspieler
 Kenichi Sonoda (* 1962), japanischer Mangaka
 Ryūji Sonoda (* 1973), japanischer Judo-Weltmeister, Trainer der Frauen-Nationalmannschaft
 Shūta Sonoda (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Sonoda Sunao (1913–1984), japanischer Politiker
 Takahiro Sonoda (1928–2004), japanischer Pianist
 Takuma Sonoda (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Takuya Sonoda (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Yoshio Sonoda (1945–2018), japanischer Judoka
 Yūji Sonoda (* 1973), japanischer Rugby-Union-Spieler

Sonoda bezeichnet außerdem:
 Sonoda (Hyōgo), bis 1947 eine Gemeinde im westjapanischen Hyōgo
 einen heutigen Ortsteil der Stadt Amagasaki
 eine Pfarrei in Amagasaki
 Sonoda (Shizuoka), eine ehemalige Gemeinde in der ostjapanischen Präfektur Shizuoka (1955 eingemeindet nach Mori (Shizuoka))
 eine Gattung der Tiefsee-Beilfische (siehe Sonoda)